Фолксоно́мия (, от  — народный + taxonomy таксономия, от гр. расположение по порядку + закон) — народная классификация, практика совместной категоризации информации (текстов, ссылок, фото, видеоклипов и т. п.) посредством произвольно выбираемых меток, называемых тегами.

Известна как совместное тегирование, социальная классификация, социальное индексирование и социальное тегирование.

Другими словами, это понятие относится к спонтанному сотрудничеству группы людей с целью организации информации, которое интересно тем, что оно полностью отличается от традиционных формальных методов фасетной классификации. Как правило, это явление возникает только в неиерархических сообществах, таких как общедоступные веб-сайты, а не в многоуровневых коллективах. Так как организаторы информации обычно являются её же основными пользователями, фолксономия производит результаты, более точно отражающие совокупную концептуальную модель информации всей группы.

Пример 
Более или менее удачное применение народной классификации: http://www.last.fm/music (определённое число раз применённый тег автоматически становится отображаемым в текстах описаний музыкальных групп). Таким образом происходит классификация по жанрам, а разметка статей формируется не только на основе базовой, но и с применением произвольного числа тегов.

Преимущества и недостатки 
Фолксономия имеет ряд преимуществ: 

 тегирование легко понять и сделать даже без обучения и предшествующих знаний в области классификации или индексации
 словарный запас в фолксономии напрямую отражает словарный запас пользователя
 фолксономия очень гибкая в том смысле, что пользователь может добавлять или удалять теги
 теги состоят как из популярного контента, так и из длинного хвоста, что позволяет пользователям просматривать и открывать новый контент даже в узких темах
 теги отражают концептуальную модель пользователя без культурного, социального или политического уклона
 разрешить создание сообществ в том смысле, что пользователи, применяющие один и тот же тег, имеют общие интересы
 фолксономия  многомерна, в том смысле, что пользователи могут назначать любое число и комбинацию тегов для выражения концепции

Есть также несколько недостатков фолксономии:

 простота тегирования может привести к плохо применённым тегам
 теги часто бывают неоднозначными и чрезмерно персонализированными
 пользователи применяют теги к документам различными способами, и в системах тегов также часто отсутствуют механизмы для обработки синонимов, сокращений и омонимов, а также им часто не хватает механизмов для обработки вариантов написания, таких как орфографические ошибки, форма единственного или множественного числа 
 некоторые системы тегов не поддерживают теги, состоящие из нескольких слов
 иногда пользователи выбирают специализированные теги или теги, не имеющие значения для других

См. также 
 Облако тегов

Внешние ссылки

Примечания 

Научные классификации
Системы классификации
Социальный веб